Речище:

 Речище — село, входит в Петушковский сельский совет Млиновского района Ровненской области Украины.
 Речище — рукав реки Днепр (Черниговская область, Украина).
 Речище — приток Цны (Тверская область, Россия).
 Речище — деревня в Фировском районе Тверской области России.